

Lokalizacje

Belgia 
 Marke – dzielnica Kortrijk

Nepal 
 Marke – miejscowość

Niemcy 
 Marke – dzielnica Hückeswagen
 Marke – dzielnica Osterode am Harz
 Marke – dzielnica Raguhn-Jeßnitz

Osoby 
 Isgaard Marke – niemiecka wokalistka
 Lize Marke – belgijska wokalistka

Zobacz też 
 Marche
 Mark
 An der Marke